G83 peut faire référence à :
 Autres syndromes paralytiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS Isaac Sweers (G83), un destroyer de la Marine royale néerlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres